24 часа Ле-Мана 2018  — 86-я по счёту автомобильная гонка на выносливость, организованная Западным автомобильным клубом, которая состоялась 16—17 июня 2018 года на трассе «Сарта» в окрестностях Ле-Мана (Франция), являющая также вторым этапом чемпионата мира по автогонкам на выносливость. В гонке доминировала Toyota Gazoo Racing — единственная заводская команда, выступавшая в категории спортпрототипов, и единственная команда, использовавшая гибридные двигатели. Победителем стал второй экипаж в составе Себастьена Буэми, Фернандо Алонсо и Кадзуки Накадзимы, принесший первую победу японской компании в её 21-й гонке в Ле-Мане. Это была также вторая победа и первый дубль для японских автопроизводителей. Фернандо Алонсо стал вторым за четыре года действующим пилотом Формулы-1, победившим в своей дебютной гонке, а Кадзуки Накадзима — первым японским гонщиком, победившим в составе японской команды.

Изменения в трассе 
Линия старта была перенесена на 145 метров вперёд, чтобы все автомобили, выстроившиеся перед началом гонки, поместились на прямой «старт-финиш». Линия финиша осталась на прежнем месте. После реконструкции поворотов Порше длина трассы уменьшилась на 3 метра.

Участники 
Первоначальный список участников был объявлен 9 февраля.

Автоматические заявки 
Автоматически на гонку были приглашены победители предыдущего года в своих классах, а также победители и некоторые команды, занявшие второе место, в Европейской и Азиатской серии Ле-Ман, , а также два участника Чемпионата спорткаров IMSA. Команды, принявшие автоматическое приглашение, могут выступать на другой технике, но не имеют права переходить в другой класс. Исключение сделано для команд, выступавших в Европейской и Азиатской серии Ле-Ман в классе LMGTE, которые могли выбирать между классами LMGTE Pro и Am, и для команд, выступавших в Азиатской серии Ле-Ман в классе LMP3, которые могли выбирать между классами LMP2 и LMGTE Am.

Тесты 
Обязательные для дебютантов официальные тесты прошли 3 июня и состояли из 2 четырёхчасовых сессий. В утренней сессии лучшим стал Фернандо Алонсо с результатом 3.21,468, опередив на 0,36 с Матиаса Беша. Они же стали лучшими по результатам обеих сессий: лучшее время показал Алонсо с результатом 3.19,066, на втором и третьем месте расположились Матиас Беш и Густаво Менезес. В лучшими в своих классах лучшими стали: LMP2 — Натанаэль Бертон (Dragonspeed, 3.27,228), LMGTE Pro — Патрик Пиле (Porsche GT Team, 3.52,551), LMGTE Am — Жюльен Андлоэ (Dempsey — Proton Racing,
3.55,970).

Квалификация 
Первая сессия квалификации прошла 13 июня. Промежуточный поул завоевал экипаж Toyota № 8, благодаря времени 3.17,270, показанному Кадзуки Накадзимой. Второе место, с отставанием в 0,107 с занял экипаж Toyota № 7, третье место с отставанием в 2,213 с — экипаж SMP Racing № 17. В других классах промежуточные поулы заняли: в LMP2 — IDEC Sport № 48, в LMGTE Pro — Porsche GT Team № 91, в LMGTE Am — Dempsey — Proton Racing № 88.

Вторая и третья сессии квалификации прошли 14 июня. Вторую сессия завершилась досрочно после аварии Джорджо Сернаджотто на Cetilar Vilorba Corse № 47. Поэтому продолжительность третьей сессии пришлось увеличить на 30 мин за счёт более раннего начала. Экипажу Toyota № 8 (Кадзуки Накадзима, 3.15,377) удалось сохранить за собой поул, а Toyota № 7 (Камуи Кобаяси, 3.17,377) — второе место. На третье место вышел экипаж Rebellion № 1 (Бруно Сенна, 3.19,449). В классе LMP2 поул остался у IDEC Sport № 48 (Поль-Лу Шатен, 3.24,842), на второе место завоевал Dragonspeed № 21 (Натанаэль Бертон, 3.24,883), третье — G-Drive Racing № 26 (Жан-Эрик Вернь, 3.25,160). В  категории LMGTE обладатели поулов остались прежними.

Результаты квалификации 
Лучшее время в каждом классе обозначено жирным шрифтом. Лучшее время каждого автомобиля выделено серым фоном.

Гонка 
Старт гонки в 15:00 по центральноевропейскому времени отмашкой французским триколором дал Рафаэль Надаль. Автомобиль команды ByKolles ушёл на прогревочный круг с большим опозданием и старт пришлось брать с последнего места. Сразу после старта Rebellion № 1 под управлением Андре Лоттерера столкнулся сначала с Toyota № 8 под управлением Себастьена Буэми, а затем — с DragonSpeed № 10 под управлением Бена Хэнли. При этом Rebellion потерял носовой обтекатель и откатился на 20-е место после посещения боксов, Toyota уступила лидерство, а DragonSpeed развернуло поперек трассы. Jackie Chan DC Racing № 37 под управлением Джазмана Джафара пришлось заехать боксы для ремонта, после завершения которого выехал на трассу с отставанием в 4 круга. SMP Racing № 35 также заехал в боксы для ремонта и откатился на предпоследнее место в классе. В классе LMGTE Pro за лидерство боролись Porsche № 91 и 92. За третье место в общем зачёте развернулась борьба между SMP Racing № 17 и Rebellion № 3. ByKolles после проблем на старте смог подняться на 17-е место. Через 15 минут Буэми удалось вернуться на лидирующую позицию и уйти в отрыв. Также через 15 минут после начала гонки она была объявлена дождевой, поэтому гонщики включили дополнительные габаритные огни. Через 36 мин после начала старта начался дождь, однако он продлился недолго, и через 48 мин после старта режим дождевой гонки был снят. Незадолго до завершение первого часа Алекс Брандл на CEFC TRSM Racing № 6 столкнулся с техническими проблемами, и ему пришлось медленно добираться до боксов. В конце первого часа лидером оставался Буэми. На втором и третьем месте шли Toyota № 7 и SMP Racing № 17. В классе LMP2 после первой волны пит-стопов лидерство захватил G-Drive Racing № 26. В обоих классах LMGTE лидировали Porsche.

В начале второго часа Михаил Алёшин на SMP Racing № 11 заехал в боксы на длительный ремонт из-за падения мощности двигателя. Причиной стала неисправность одного из датчиков двигателя. После достаточно долгой остановки в боксах Буэми, что было связано с заменой аэродинамических элементов, в лидеры гонки опять вышел Майк Конвей на Toyota № 7, однако вскоре Буэми вернул лидерство. Натанаэлю Бертону на DragonSpeed № 31 и Джеймсу Каладо на AF Corse № 51 пришлось досрочно посетить боксы из-за проблем с колёсами. Алекс Брандл на CEFC TRSM Racing № 6 получил штраф в виде stop-and-go за опасный выезд из боксов после пит-стопа. За 15 мин до завершения 2-го часа Майкл Уэйнрайт на Porsche № 86 попал в аварию в повороте Индианаполис. Для ремонта повреждённого ограждения была введена медленная зона. В это время Конвей опередил на пит-стопе Буэми.

В середине 4-го часа Хосе Марии Лопесу на Toyota № 7 пришлось произвести вынужденный пит--стоп, из-за чего он сильно отстал от Алонсо. В это же время завязалась борьба за лидерство между двумя Porsche и Ford. Лауренс Вантор на Porsche № 92 раньше остальных заехал на пит-стоп, что позволило ему уйти в отрыв: вскоре после его возвращения в гонку на трассу выехали автомобили безопасности из-за взрыва покрышки на спортпрототипе Jackie Chan DC Racing № 38, и соперникам, заехавшим на пит-стоп на следующем круге, пришлось минуту ждать, пока на выходном светофоре не загорится зелёный свет. После этого борьба за победу в классе LMGTE Pro закончилась. Из-за длительной остановки на красный свет Rebellion № 3 откатился на 5-е место, сильно отстав от SMP Racing № 17 и пропустив вперёд Rebellion № 1. Во время нахождения на трассе автомобилей безопасности Оливер Роуленд на CEFC TRSM Racing № 6 попал в аварию, врезавшись в ограждение трассы.

В начале 5-го часа Бруно Сенна на Rebellion № 1 заехал в боксы на ремонт, пропустив Rebellion № 3. SMP Racing № 11 после завершения трёхчасового ремонта выехал на трассу на последнем месте с отставанием в 49 кругов. Билли Джонсон на Ford № 66, повредив подвеску в шикане Форд, также был вынужден заехать на ремонт. Доминик Крайхамер на ByKolles № 4 пытаясь обогнать на круг Ebimotors № 80 под управлением Эрика Мари, столкнулся с ним и врезался в ограждение. На время ремонта ограждения на трассу выехали автомобили безопасности. Алонсо, сделав внеплановый заезд в боксы, из-за ремонта пропустил Лопеса. Экипаж AF Corse № 71 получил 3-минутный stop-and-go за выезд на трассу на красный свет. После ухода с трассы автомобилей безопасности Алонсо, обгоняя круговых, едва тоже не столкнулся с Ebimotors № 80, затем его пропустил Лопес.

В конце шестого часа в аварию попал Хуан-Пабло Монтойя на United Autosports № 32, разбив носовой обтекатель, но с помощью маршалов смог выехать на трассу и вернуться в боксы. А в середине 7-го часа Ромен Дюма на Porsche № 94 сломал подвеску, но тоже смог добраться до боксов.

В начале 8-го часа в аварию попал Aston Martin № 98 под управлением Пола Далла Ланы, а в конце часа борьба между экипажами SMP Racing № 17 и Rebellion № 3 закончилась в пользу последнего из-за ошибки Матевоса Исаакяна в поворотах Порше. После разворота и столкновения с ограждением повреждённые детали аэродинамического обвеса заблокировали задние колеса. Демонтировав обвес, Исаакян попытался добраться до боксов, но попытка оказалась неудачной из-за пробитого радиатора.

В конце 9-го часа Porsche № 93 также встал в боксах на длительный ремонт, а в начале 10-го часа Себастьен Буэми на Toyota № 8 получил штраф в виде минутного stop-and-go за превышение скорости в медленной зоне и отстал на круг от другого экипажа Toyota. Алонсо, приняв смену, стал быстро сокращать отставание..

В начале 12-го часа Марк Паттерсон на Algarve Pro Racing № 25 в поворотах Порше развернулся поперек трассы и а затем медленно возвратился в боксы, спровоцировал при этом несколько опасных ситуаций, в том числе с участием Toyota, а в середине часа Лука Штольц на Keating Motorsports № 85 обошёл в борьбе за второе место Купера Макнейла на JMW Motorsport.

В конце 13-го часа сначала Racing Team Nederland № 29 пришлось заехать в боксы из-за пожара, а затем G-Drive Racing № 40 под управлением Хосе Гутьерреса потеряла управление в поворотах Порше и врезалась в ограждение трассы.

В начале 14-го часа Кадзуки Накадзима сменил Алонсо за рулём и продолжил сокращать отставание от другого экипажа Toyota.

В начале 15-го часа Ferrari № 52 получил штраф в виде минутного stop-and-go за превышение скорости в медленной зоне.

В середине 16-го часа Кадзуки Накадзима опередил Камуи Кобаяси в борьбе за первое место, Джорджо Сернаджотто на Cetilar Villorba Corse № 47 попал в аварию, а Александр Симс на BMW № 82 врезался задней частью автомобиля в ограждение трассы.

Во время 17-го часа попали в аварии и выбыли из гонки Маттео Кайроли на Porsche № 88 и Бен Хэнли на DragonSpeed № 10, BWM № 81 пришлось встать на ремонт из-за течи в радиаторе, Матье Ваксивьер на TDS № 28 и Трейси Крон на Eurasia Motorsport № 44 вылетели с трассы, а оба экипажа Toyota получили штрафы на превышение скорости в медленной зоне.

В начале 19-го часа CEFC TRSM Racing № 5 вернулся на трассу, а SMP Racing № 11 догнал ближайший автомобиль категории LMGTE и ушёл с последнего места. Вскоре после этого на трассу выехали автомобили безопасности, так как возникла необходимость в срочном ремонте решётки ливнестока. В это время Aston Martin № 95 и Corvette № 64 столкнулись с техническими проблемами и заехали в боксы. Пары экипажей Toyota и Rebellion попали в разные группы в результате чего отрывы между экипажами из одной команды возросли до более чем 2 минут. В конце часа автомобили безопасности покинули трассу, но остались медленные зоны в повороте Тертр-Руж. После рестарта гонки Larbre Compétition № 50 застрял в гравийной ловушке.

В начале 20-го часа попал в аварию в поворотах Порше и выбыл из гонки Пол ди Реста на United Autosports № 22, а экипажу Corvette № 64 пришлось сняться с гонки из-за перегрева двигателя. В середине часа Panis Barthez Competition № 23 пришлось закатить в боксы из-за технических проблем. В конце часа и большую часть следующего 21-го развернулась борьба за второе место в классе LMGTE Pro между Porsche № 91 на втором месте и парой Ford № 68 и 67. Также в течение 21-го часа две серьёзные ошибки допустил Хосе Мария Лопес на Toyota № 7. В середине часа IDEC Sport № 48 заехал в боксы на длительный ремонт и в итоге снялся с гонки.

Во время 22-го часа Бен Китинг на Keating Motorsports вылетел в гравийную ловушку в повороте Мюльсан и потерял одно место в классе, а Алексу Линну на Aston Martin № 97 пришлось медленно добирать до боксов из-за технических проблем.

В течение 23-го часа на United Autosports № 32 случился прокол покрышки, а Камуи Кобаяси не заехал вовремя на пит-стоп, из-за чего ему пришлось большую часть круга медленно добираться до боксов. Позже экипаж Toyota № 7 получил два штрафа в виде 10-секундного stop-and-go за превышение максимального допустимого количества пройденных кругов и израсходованного горючего между двумя пит-стопами.

За 55 минут до завершения гонки SMP Racing № 11 сошёл с дистанции из-за поломки двигателя.

В гонке одержал победу второй экипаж Toyota, уверенно захвативший лидерство за 3 часа до финиша, в составе Себастьена Буэми, Кадзуки Накадзимы, Фернандо Алонсо (1-я победа в карьере у всех), второе место занял первый экипаж Toyota (Май Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес), третье — второй экипаж Rebellion (Томас Лоран, Матиас Беш, Густаво Менезес). В других классах победитель гонки определился задолго до финиша. В классе LMP2 первый экипаж G-Drive Racing (Роман Русинов, Антонио Пиццитола, Жан-Эрик Вернь) вышел в лидеры на 10 круге и удерживал лидерство 360 кругов подряд. Второе место с отставанием в два круга занял экипаж Signatech Alpine Matmut (Николя Лапьер, Андре Негран, Пьер Тирье), третье — Graff-SO24 (Венсан Капийер, Джонатан Хирши, Тристан Гомменди). В классе LMGTE Pro Porsche № 92 (Микаэль Кристенсен, Кевин Эстр, Лауренс Вантор) ушёл в отрыв на 54-м круге после того, как его соперникам пришлось минуту ждать, пока на выходном светофоре не загорится зелёный свет, и лидировал 291 круг подряд. Второе и третье места с отставанием в один круг заняли Porsche № 91 (Рихард Лиц, Джанмария Бруни, Фередик Маковецки) и Ford № 68 (Джоуи Хэнд, Дирк Мюллер, Себастьен Бурде). В классе LMGTE Am Porsche № 77 команды Dempsey — Proton Racing (Мэтт Кембелл, Кристиан Рид, Жюльен Андлоэ) захватила лидерство на 33-м круге, пролидировав с небольшими перерывами 300 кругов, в том числе 197 кругов подряд перед финишем. Второе место занял Ferrari № 54 команды Spirit of Race (Томас Флор, Франческо Кастелаччи, Джанкарло Физикелла), третье место с отставанием в один круг — Ferrari № 85 команды Keating Motorsports (Бен Китинг, Йерун Белекемолен, Лука Штольц.

На следующий день после финиша гонки команда G-Drive Racing и её технический партнёр TDS Racing были дисквалифицированы за использование заправочного оборудования, нарушающего технический регламент. Таким образом, победителями в классе стали Signatech Alpine Matmut, а для Лапьера победа в классе стала третьей за четыре года. Освободившееся третье место занял второй экипаж United Autosports (Уго де Садлер, Уилл Оуэн, Хуан-Пабло Монтойя). Дисквалифицированные команды подали апелляцию, по результатам рассмотрения которой решение о дисквалификации было оставлено в силе.

Результаты гонки 
Победители в каждом классе выделены полужирным начертанием, участники чемпионата мира по автогонкам на выносливость выделены жёлтым цветом. Для того, чтобы быть классифицированным, необходимо было проехать не менее 70 % дистанции лидера (272 круга).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Франция
Спорт во Франции в 2018 году
Июнь 2018 года
2018